Schorpioenvliegen (orde), de orde van Mecoptera
Schorpioenvliegen (familie), in deze orde de familie van Panorpidae